Двориште може да се односи на:

 Двориште, ограђена или омеђена окућница
 Двориште (манифестација)

или

Србија:
 Двориште (Голубац), насеље у општини Голубац, Браничевски округ, Република Србија
 Двориште (Деспотовац), насеље у општини Деспотовац, Поморавски округ, Република Србија
 Двориште (Подујево), насеље у општини Подујево, Косовски округ Република Србија
 Двориште (Шабац), насеље у општини Шабац, Мачвански округ, Република Србија

Босна и Херцеговина:
 Велико Двориште, насеље у општини Козарска Дубица, Република Српска, БиХ
 Мало Двориште, насеље у општини Козарска Дубица, Република Српска, БиХ

Северна Македонија:
 Двориште (Берово), насеље у општини Берово, Северна Македонија
 Двориште (Градско), насеље у општини Градско, Северна Македонија

Хрватска:
 Двориште (Крњак), насеље у општини Крњак, Кордун, Република Хрватска
 Двориште (Глина), насеље града Глине, Банија, Република Хрватска

Види још 
 Двор (вишезначна одредница)